Elbe-Weser (Weser-Elbe) steht für:
 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, Niedersachsen

Siehe auch:
 Elbe-Weser aktuell, regionale Wochenzeitung aus Cuxhaven
 Elbe-Weser-Dreieck, Region in Niedersachsen
 Elbe-Weser Radio, Cuxhaven
 Elbe-Weser-Radweg Cuxhaven-Bremen
 Elbe-Weser-Schifffahrtsweg, Niedersachsen
 Elbe-Weser-Wasserscheide, geografische Zone

 Weser-Elbe-Kanal, Mittellandkanal
 Weser-Elbe-Sparkasse, Bremerhaven

 Departement der Elbe- und Weser-Mündung
 Orgellandschaft zwischen Elbe und Weser
 Zivil- und Militärgouvernement für die Provinzen zwischen Elbe und Weser